Запасное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Запасное — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Запасное — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.

Украина 
 Запасное — село в Ореховском районе Запорожской области.